Svenska mästerskapet i ishockey 1941 var det 19:e svenska mästerskapet i ishockey. Vintern var sträng, och många spelare låg inkallade i Sveriges militär på grund av andra världskriget. För vissa klubbar som IFK Västerås saknades så många spelare att man tillfälligt stängde ner ishockeyverksamheten. Sammanlagt deltog 33 lag från Göteborg i söder till Gävle i norr och landsortslag som IF Vesta (Uppsala) och Västerås SK gick vidare till kvartsfinal. Hammarby var stora favoriter men IK Göta slog överraskande ut dem i semifinalen. SM-guldet vanns av Södertälje SK som i finalen den 14 mars besegrades IK Göta med 3–2.

Kvalificering
Första kvalomgången
31 januari: IFK Lidingö–Horntulls IF 5–1
31 januari: Skuru IK–Rålambshofs IF 2–0
5 februari: IF Verdandi–IK Westmannia 4–1
8 februari: Västerås SK–IF Aros 3–2
8 februari: Surahammars IF–Stockholms IF 0–0
9 februari: IK Sleipner–UoIF Matteuspojkarna 1–9
9 februari: IFK Norrköping–Nacka SK 1–2
9 februari: Uddens IF–Södertälje SK 0–9
11 februari: Södertälje IF–Liljanshofs IF 1–3
11 februari: Tranebergs IF–Älvsjö AIK 8–1
11 februari: IF Vesta–IF Linnéa 4–2
12 februari: IK Huge–Sandvikens IF 3–2
14 februari: IK Sirius–Reymersholms IK 3–2
15 februari: Stockholms IF–Surahammars IF 3–1, omspel

Andra kvalomgången
16 februari: IF Verdandi–IK Sture 1–2
16 februari: IK Huge–Tranebergs IF 3–2
21 februari: IFK Mariefred–IFK Lidingö 2–1
21 februari: Skuru IK–Stockholms IF 1–2

Matchträd

Matcher
Första omgången
15 februari: Västerås SK–Liljanshofs IF 6–3
25 februari: IF Vesta–Stockholms IF 4–2
28 februari: IK Sirius–UoIF Matteuspojkarna 2–3
28 februari: Karlbergs BK–IK Hermes 3–0
28 februari: IK Göta–IK Sture 6–2
1 mars: IK Huge–Hammarby IF 0–6
2 mars: Södertälje SK–IFK Mariefred 6–0
3 mars: AIK–Nacka SK 3–1

Kvartsfinaler
4 mars: IK Göta–Karlbergs BK 4–2
4 mars: Hammarby IF–IF Vesta 5–0
4 mars: Södertälje SK–Västerås SK 5–2
5 mars: AIK–UoIF Matteuspojkarna 1–1
9 mars: AIK–UoIF Matteuspojkarna 4–1, omspel

Semifinaler
7 mars: IK Göta–Hammarby IF 2–1
11 mars: AIK–Södertälje SK 1–2

Final
14 mars: Södertälje SK–IK Göta 3–2
Södertäljes mål gjordes av Folke Jansson, Åke Nyman och Ivan Thunström. Götas mål gjordes av Åke Ericson och John Ahleberg. Matchen spelades på Stockholms stadion inför  åskådare.

Se även
 Svenska serien i ishockey 1940/1941
 Klass I i ishockey 1940/1941

Källor

1941 i Sverige
Ishockeysäsongen 1940/1941
1941